Steigenberg steht für:

 Steigenberg (Penzberg), ehemaliger Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steigenberg (350 m), Berg im Stadtteil Trier-Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, siehe Trier-Pfalzel #Geographie